In 1917/18 werd het achtste Anhalts voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. 

SV 07 Bernburg werd kampioen in augustus, de Midden-Duitse eindronde was toen al gespeeld. Hier had Cöthener FC 02 aan deelgenomen en meteen verloren van VfB Leipzig.    

Viktoria Zerbst trok zich na de heenronde terug, resterende wedstrijden werden als een nederlaag aangerekend.

1. Klasse 

 Play-off

Wegens een scheidsrechterlijke fout besliste de wedstrijdcommissie om de uitslag te annuleren, echter doordat de eindronde een week later al begon werd Cöthener FC wel hiernaar afgevaardigd.  
 Replay

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Anhalts voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1917/18